

Toponymie

Kelly, rivière d'Alaska dans le borough de Northwest Arctic, affluent de la rivière Noatak ;
 Kelly Branch, rivière du comté de Crawford au Missouri ;
 Kelly, une  américaine située dans l'État de Caroline du Nord ;
 
 District historique de Kelly's Camp, district historique dans le comté de Flathead, dans le Montana.

Patronymie

Kelly 

 Kelly (1975-), Clesly Evandro Guimarães dit Kelly, footballeur brésilien.
 
 Angela Kelly (1957-), créatrice de mode et modiste britannique.
 Anna Kelly (1891-1958), journaliste irlandais.
 Barbara Kelly (1924-2007), actrice canadienne.
 Bernard Philip Kelly (1907-1958), philosophe britannique
  (née en 1944), chanteuse américaine (Martha and the Vandellas)
 Cathy Kelly (née en 1966), écrivain irlandaise
 Celsus Kelly (1900-1975), historien australien
 Chantal Kelly (née en 1950), chanteuse française
 Chloe Kelly (née en 1998), footballeuse anglaise

 
  (1890–1929), trompettiste américain de jazz
 Chris Kelly (1978-2013), membre de Kris Kross, groupe de hip-hop américain
 Chris Kelly (né en 1980), joueur canadien de hockey sur glace

 Christine Kelly (née en 1969), journaliste française
 
 Claude Kelly (né en 1980), auteur-compositeur-interprète américain

 Daniel Hugh Kelly (1952-), acteur américain 
 
 David Christopher Kelly (1944-2003), fonctionnaire britannique
 David Kelly (1929-2012), acteur irlandais
 Denise Kelly (née en 1967), coureuse cycliste canadienne
 Dennis Kelly (1969-), acteur, scénariste et dramaturge britannique

 Eddie Kelly (né en 1951), footballeur écossais
 Edward Joseph Kelly (1876-1950), maire de Chicago
 Ellsworth Kelly (1923-2015), peintre et sculpteur américain
 Erin Entrada Kelly (née en 1977), écrivaine philippino-américaine spécialisée dans la littérature pour enfants
 Fiona Kelly (1959-), romancière britannique, auteure de roman policier pour les enfants
 Frank Kelly (1938-2016), acteur irlandais
 Gene Kelly (1912-1996), acteur américain
 Geoffrey Kelly (né en 1955), homme politique québécois
 
 
 Guillermo Patricio Kelly (1921-2005), homme politique argentin
 Ian Kelly (1979-), auteur-compositeur-interprète canadien ;
 Ian Kelly (1966-), acteur et écrivain britannique
 Jack Kelly (1927-1992), acteur américain
 Jacob Kelly (né en 1999), coureur cycliste barbadien
 Jake Kelly (né en 1995), coureur cycliste britannique

 
 James M. Kelly (né en 1964), astronaute américain
 James Patrick Kelly (né en 1951), auteur américain de science fiction

 Jamill Kelly (né en 1977), lutteur américain
 Jean-Baptiste Kelly (1783-1854), homme d'Église canadien.
 Jeremiah Kelly (1900-1962), footballeur écossais
 Jill Kelly (née en 1971), actrice américaine
 
 
 
 John Norman Davidson Kelly (1909-1997), enseignant à Oxford et religieux anglican britannique
 Joshua Kelly (né en 1996), coureur cycliste barbadien
 Junior Kelly (né en 1969), Morgan Keith de son vrai nom, chanteur
 Kate Kelly (née en 1980), féministe mormone
 Katherine Kelly (1979-), actrice britannique
 Katie Kelly (née en 1975), paratriathlète australienne
 Ken Kelly (1946-2022), illustrateur d'heroic fantasy
 Kitty Kelly (1902-1968), actrice américaine
 Leonard Kelly (1927-2019), joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 
 Lisa Robin Kelly (née en 1975), actrice américaine
 Lydia Kelly (née en 1990), actrice britannique
 Margaret Kelly (1910-2004), fondatrice des « Bluebell Girls »
 
 Mark Kelly (1961-), claviériste irlandais
 Mark Kelly (1964-), astronaute américain
 Mark E. Kelly (né en 1964), astronaute américain
 Marlo Kelly (19?-), actrice australienne
 Martine Kelly (1945-2011), actrice, chanteuse et productrice française
 Mary Jane Kelly (1863-1888), dernière des victimes habituellement attribuées à Jack l'Éventreur
 Mary Kelly (1927-2017), femme de lettres britannique, auteure de roman policier
 Mary Kelly (1941-), artiste conceptuelle féministe américaine
 Megyn Kelly (1970-), animatrice de télévision et commentatrice politique américaine
 Michael Patrick Kelly (né en 1977), chanteur irlandais
 Michelle Kelly (née en 1974), skeletoneuse canadienne
 Moira Kelly (née en 1968), actrice américaine
 Nancy Kelly (1921-1995), actrice américaine
 Ned Kelly (v. 1854-1880), proscrit Australien
 Nora Kelly (née en 1945), femme de lettres américaine, auteure de roman policier

 
 Pat Kelly (1949-2019), chanteur de rocksteady et de reggae jamaïcain
 Pat Kelly (1944-2005), joueur de baseball

 Patrick Kelly (né en 1938), ecclésiastique anglais
 Patrick Kelly (né en 1935), cofondateur et premier commissionnaire de la East Coast Hockey League.
 Patrick Kelly (né en 1967), pilote automobile
 Patsy Kelly (1910-1981), actrice américaine
 
 Paula Kelly (1943-2020), actrice et danseuse américaine
 Petra Kelly (1947-1992), militante du mouvement de la paix et fondatrice du parti allemand des Verts
 Raymond C. Kelly (né en 1941), anthropologue américain
 R. Kelly (né en 1967), Robert S. Kelly, chanteur de RnB américain.
 
 Richard Kelly (1975-), réalisateur et scénariste américain
 Richard Kelly (1910-1977), théoricien de l'éclairage architectural
 Robert Kelly (né en 1935), poète américain
 Robin Kelly (née en 1956), femme politique américaine
 Rory Kelly (né en 1961), réalisateur, producteur, acteur et scénariste
 Ruth Kelly (né en 1968), politicien britannique
 Ryan Kelly (né en 1993), joueur américain de football américain
 
 Scott J. Kelly (né en 1964), astronaute américain
 
 Shane Kelly (né en 1972), cycliste sur piste australien
 Sharon Pratt Kelly (née en 1944), femme politique américaine
 Stéphane Kelly (19?-), politologue et sociologue canadien
 Ted Kelly (19?-19?), tromboniste de jazz américain
 Ted Kelly (1869-1949), joueur de rugby à XV sud-africain
 Thomas John Kelly (1833-1908), personnalité politique irlandais 
 Thomas Kelly (1882-19?), joueur international anglais de rugby à XV
 Thomas Kelly (né en 1961), écrivain américain
 Todd Kelly (né en 1979), pilote automobile australien
 Vance Kelly (né en 1954), chanteur-guitariste de blues américain
 William Kelly (1811-1888), inventeur d'un procédé préfigurant le convertisseur Bessemer
 Wynton Kelly (1931-1971), pianiste de jazz américain

Prénoms 
Prénom mixte d'origine irlandaise, son étymologie signifie le guerrier (du celtique ceallaigh) ; il est fêté le 8 juillet.

Kelly

Kelli

Kellie

Cinéma 

 
 La Reine Kelly, Queen Kelly, film muet américain inachevé d'Erich von Stroheim sorti en 1932.
 Mitraillette Kelly (Machine Gun Kelly), film américain réalisé par Roger Corman, sorti en 1958.
 Kelly's Heroes, le titre original de De l'or pour les braves, film de guerre américain, réalisé par Brian G. Hutton et sorti en 1970.
 Ned Kelly, film franco--américano-britannico-australien réalisé par Gregor Jordan, sorti en 2003.

Divers 
 Coupe Kelly : trophée récompensant le vainqueur des séries de la East Coast Hockey League.
 Sergent Kelly, personnage du jeu vidéo Doom 3
 le critère de Kelly en finance et dans les jeux de hasard
 le sac Kelly de chez Hermès.
 Kelly Green, héroïne et série de bande dessinée policière, de Leonard Starr et Stan Drake.
 Kelly : chanteuse française des années 1980, à l'origine des 45 tours Capitaine, Il aimait les garçons (1985) et Drôle d'histoire d'amour.
 Kelly : prestataire de services en ressources humaines
 Kelly Garett : dans la série Drôles de dames jouée par Jaclyn Smith

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme irlandais
Prénom épicène
Prénom américain
Prénom anglais